Saint-Alban kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Alban-sur-Limagnole, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Alban-les-Eaux, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Alban-d'Hurtières, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Alban-de-Roche, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Alban-de-Montbel, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Alban, Côtes-d'Armor, Bretagne, Département des Côtes-d'Armor,  
 Saint-Alban, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Alban, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,

Kanada 

 Saint-Alban (kommun), Québec, Capitale-Nationale, 

Robotskapade Kanadaförgreningar